Beeldvorming kan verwijzen naar:

 het ontstaansproces van een beeld (in de media) over een persoon, organisatie of zaak, dat niet noodzakelijkerwijs met de   werkelijkheid of de feiten hoeft overeen te komen;  zie ook imago reputatie 
 Illustratie
 Het beschrijven, verklaren en/of voorspellen
 Modelvorming
 Visualisatie
 Oriëntatie als in oriëntatievermogen
 De oriënterende fase in een onderzoek
 Medisch onderzoek met behulp van röntgenstraling; ultrageluid; radio-actieve stoffen en magneetvelden. Tijdens het onderzoek wordt een afbeelding gemaakt van normaliter onzichtbare lichaamsdelen. (zie ook radiologie).
 beeldvorming (optica): Het omzetten van signalen in een beeld, in het bijzonder in de hersenen

Afbeelding